Ридел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ридел, Андрес (род. 20 января 1982 года) — шведский автор научной литературы, журналист, редактор.
 Ридел, Эрнест (13 июля 1901 года — 26 марта 1983 года) — бывший американский спринт-каноист.